Fühler steht für:

 Fühler (Biologie), in der Biologie ein Sinnesorgan von Insekten 
 in der Technik die deutsche Bezeichnung für einen Sensor

Fühler ist der Familienname folgender Personen:
 Armas Sten Fühler (1911–1990), deutscher Schauspieler, Regisseur und Hörspielsprecher
 Grads Fühler (* 1962), niederländischer Fußballspieler

Siehe auch: